Hontoria de la Cantera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hontoria de la Cantera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Hontoria de la Cantera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar